Mavroneri ist der Name

 eines griechischen Flusses auf der Halbinsel Peloponnes, siehe Styx (Griechenland)
 eines griechischen Flusses in der Ebene von Katerini, siehe Mavroneri (Makedonien)